Nool est un terme pouvant désigner:

Patronyme
Erki Nool (né en 1970), athlète et homme politique estonien

Autre
Arul Nool, texte sacré de l'hindouisme
, texte de recherche sur la musique